Пушкаши има више значења:

 Пушкаши (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Пушкаши (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Пушкаши (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији